Die ADAC GT Masters 2022 ist die 16. Saison der ADAC GT Masters. Es wurden 14 Läufe an sieben Rennwochenenden gefahren. Der erste Lauf fand am 23. April in Oschersleben statt und der Finallauf war am 23. Oktober auf dem Hockenheimring. Die Rennen wurden in Deutschland, Österreich und in den Niederlanden gefahren.

Die Fahrerwertung gewann der Italiener Raffaele Marciello in einem Mercedes-AMG GT3 Evo mit 193 Punkten. Die Teamwertung gewann Emil Frey Racing mit 212 Punkten.

Die Trophywertung gewann Florian Spengler zum zweiten Mal hintereinander mit 337,5 Punkten und die Juniorwertung gewann Ben Green mit 253 Punkten.

Starterfeld 
Folgende Fahrer, Teams und Gaststarter sind in der Saison gestartet:

      Gaststarter

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte werden an die ersten 15 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Gaststarter erhalten keine Punkte, daher können gleiche Positionen unterschiedliche Punktwertungen aufweisen:

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 52 Fahrer in die Punktewertung.

Teamwertung 
Es kamen 15 Teams in die Punktewertung.

Weblinks 

 Offizielle Website des ADAC GT Masters

Einzelnachweise 

2022
Motorsportsaison 2022